Stefan Tomaszewski (1864-1924) – prawnik
 Stefan Tomaszewski (1890-1940) – major administracji Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Tomaszewski (1897–1952) – członek Narodowych Sił Zbrojnych, stracony więzieniu mokotowskim
 Stefan Tomaszewski (1899-1977) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Tomaszewski (ur. 1889) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer 58 Pułku Piechoty, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Tomaszewski – kapral Wojska Polskiego, podoficer 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Tomaszewski (ur. 1929) – poseł na Sejm PRL IV kadencji (1965–1969), członek PZPR